Het ATP-toernooi van Mexico-Stad 1998 (met de officiële naam Abierto Mexicano de Tenis 1998) werd gespeeld van 26 oktober tot en met 1 november 1998. Er werd gespeeld op tapijtbanen in de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Mexico-Stad
Mexico-Stad 1998